Серге́й Никола́евич Илларио́шкин (род. 4 июля 1963 года) — российский , заместитель директора по научной работе Научного центра неврологии (с 2003), директор Института мозга Научного центра неврологии (с 2006), академик РАН (2022), заслуженный деятель науки РФ (2016).

Биография 

Родился 4 июля 1963 года.

В 1986 году с отличием окончил 1-й МГМИ им. И. М. Сеченова, специальность — лечебное дело, затем была учёба в клинической ординатуре и аспирантуре НИИ неврологии РАМН.

В 1992 году защитил кандидатскую диссертацию, тема: «Фенотипический полиморфизм и роль медиаторных аминокислот при наследственных спиноцеребеллярных дегенерациях».

В 1997 году защитил докторскую диссертацию, тема: «Наследственные моногенные заболевания нервной системы: молекулярный анализ и клинико-генетические сопоставления».

В 1993 году, а также в период с 1995 по 1996 годы — проходил научную стажировку в отделении неврологии Института мозга Университета г. Ниигата (Япония) по молекулярной генетике наследственных заболеваний человека, а в 1998, 1999 годах — прошёл научную стажировку в отделе патологии нейронов Национального института здоровья и медицинских исследований Франции (INSERM), на базе клиники Сальпетриер (Париж).

В 2003 году присвоено учёное звание профессора.

В 2016 году удостоен звания "Заслуженный деятель науки Российской Федерации".

С 1991 года по настоящее время работает в НИИ неврологии РАМН (сейчас — Научный центр неврологии), где прошёл путь от старшего научного сотрудника нейрогенетического отделения до заместителя директора по научной работе (с 2003 года) и директора Института мозга (с 2006 года).

С 2005 года — профессор кафедры многопрофильной клинической подготовки (курс нервных болезней) факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова.

С 2019 года — профессор кафедры нервных болезней стоматологического факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова.  

В 2016 году избран членом-корреспондентом РАН.

В 2022 году избран академиком РАН.

Научная деятельность 

Круг научных интересов включает: исследования в области болезни Паркинсона и других нейродегенеративных заболеваний (анализ генетики, факторов риска, молекулярных основ развития и прогрессирования, разработка и валидация биомаркеров, разработка новых методов диагностики, лечения и профилактики); изучение двигательных и когнитивных расстройств; разработку клинических и фундаментальных аспектов наследственных болезней нервной системы. Внёс вклад в изучение генетической предрасположенности к социально значимым многофакторным неврологическим заболеваниям (различные формы паркинсонизма и фокальных дистоний, инсульт, эссенциальный тремор, боковой амиотрофический склероз и др.), а также в создание системы медико-генетического консультирования и профилактики неврологической патологии в нашей стране. Впервые описал несколько новых наследственных заболеваний нервной системы, с картированием соответствующих хромосомных локусов и идентификацией каузальных генов. Занимается разработкой моделей заболеваний мозга на животных и культурах клеток, созданием новых экспериментальных подходов к их генной и клеточной терапии.

Автор 975 научных трудов, в том числе 20 монографий и руководств, более 500 статей (из них более 80 в зарубежных научных журналах), 26 глав в руководствах, 12 учебных и учебно-методических пособий, 22 патентов на изобретения.

Под его руководством защищено 5 докторских и 25 кандидатских диссертаций.

Лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники (для молодых учёных, 2006 год), лауреат премии Президиума РАМН в области фундаментальных медицинских исследований (1998 год).

Научно-организационная деятельность 
 член президиума Правления Всероссийского общества медицинских генетиков;
 член президиума Правления Всероссийского общества неврологов;
 член Президиума ВАК РФ;
 президент Национального общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений;
 вице-президент Европейской Федерации Неврологических Обществ (EFNS) (2007-2011);
 заместитель главного редактора журнала «Анналы клинической и экспериментальной неврологии»;
 главный редактор журнала «Нервные болезни»;
 главный редактор журнала «Бюллетень Национального общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений»;
 член редколлегии журналов: «Журнал неврологии и психиатрии С. С. Косакова», «Неврологический журнал», «Медицинская генетика» и др.

Награды 
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2016)
 Орден Дружбы (2022)

Семья

Женат, имеет двух дочерей.

Примечания

Ссылки 
 
 Его статьи в РИНЦ
 Список трудов в каталоге РГБ.
 О нём в системе ИСТИНА МГУ
 

Выпускники 1-го МГМУ
Преподаватели факультета фундаментальной медицины МГУ
Преподаватели МГМСУ